Nome di vari membri della dinastia Trastámara: 
 Enrico II di Castiglia – re di Castiglia e fondatore della dinastia
 Enrico di Trastámara – conte di Alburquerque
 Enrico di Trastámara – conte d'Empúries, figlio del precedente